Михаил Попстаматов Танчев () е български революционер, войвода на Вътрешната македонска революционна организация.

Биография 
Михаил Попстаматов е роден в 1890 година в село Бугариово, Солунско, тогава в Османската империя, днес Неа Месимврия, Гърция. Син е на българския свещеник и революционер Стамат Танчев и племенник на Божин Танчев. Брат му Димитър Попстаматов е революционер, а сестра му Петра Попстаматова е учителка и деятелка на ВМОРО. В 1911 година завършва с двадесет и петия випуск Солунската българска мъжка гимназия. Запасен офицер от Българската армия. След войните се присъединява към възстановената ВМРО. След 1920 година действа с чета на организацията в родното му Солунско. Лидерът на ВМРО Иван Михайлов го определя като „един от енергичните хора“, действащи в този регион.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМРО
Български революционери от Македония
Български офицери от Македония
Родени в Бугариево
Двадесет и пети випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Български военни дейци от Балканските войни
Български военни дейци от Първата световна война
Български подпоручици